Polani ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Polani (* 1947), italienische Schauspielerin
 Pietro Polani († 1148), 36. Doge von Venedig
 Raffaele Polani, israelischer Opernsänger (Lyrischer Tenor)